Futbolnyj klub Oleksandrija () je ukrajinský fotbalový klub sídlící ve městě Oleksandrija, který byl založen v roce 1948 pod názvem Šachtar Oleksandrija. V roce 2014 byl do klubu sloučen UkrAhroKom Holovkivka, po sloučení přišla na řadu i změna názvu na FK Oleksandrija.

Své domácí zápasy odehrává klub na stadionu Nika s kapacitou 7 000 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1948 – FK Šachtar Oleksandrija (Futbolnyj klub Šachtar Oleksandrija)
 1991 – FK Polihraftechnika Oleksandrija (Futbolnyj klub Polihraftechnika Oleksandrija)
 2003 – FK Oleksandrija (Futbolnyj klub Oleksandrija)
 2004 – PFK Oleksandrija (Profesijnyj futbolnyj klub Oleksandrija)
 2014 – FK Oleksandrija (Futbolnyj klub Oleksandrija)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 2002/03: Klub se po sezóně kvůli finančním problémům odhlásil z nejvyšší soutěže a na jednu sezónu zaniká. Po obnovení v sezóně 2004/05 se pak přihlásil do nejnižší ukrajinské ligové soutěže.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

  

Ukrajinské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1948
Oleksandrija